Viktor und Viktoria ist der Titel folgender Filme:

 Viktor und Viktoria (1933), deutscher Spielfilm von Reinhold Schünzel
 Viktor und Viktoria (1957), deutscher Spielfilm von Karl Anton

Siehe auch:
 Victor/Victoria, britisch-US-amerikanische Filmkomödie von Blake Edwards (1982)